Dakota City (Iowa)
 Dakota City (Nebraska)